El nombre de Jezabel puede hacer referencia a:

Jezabel (Biblia): personaje del Antiguo Testamento.
Jezabel (película de 1938): dirigida por William Wyler en 1938 y protagonizada por Bette Davis.
Jezabel (novela): novela escrita por Irène Némirovsky.
Jezabel (telenovela): dirigida por Alexandre Avancini en 2019 y protagonizada por Lidi Lisboa.